Будьково — название населённых пунктов в России:

 Будьково — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Будьково — деревня в Истринском районе Московской области.
 Будьково — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Будьково — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Будьково — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Будьково — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Бутьково